Ковалёнок — белорусская фамилия. Происходит от прозвища Кова́ль, которое образовано от названия профессии «коваль» () — кузнец.

Родственные фамилии: 
.

Известные носители:
 Ковалёнок, Виктор Петрович (род. 1962) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 Ковалёнок, Владимир Васильевич (род. 1942) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Ковалёнок, Дмитрий Юрьевич (род. 1977) — белорусский футболист.
 Коваленок, Иван Иванович (род. 1954) — советский и белорусский футболист и тренер.

Примечания